Ґочемський — прізвище.

 Адам Ґочемський — майстер-оформлювач книг (гравер)
 Юзеф Ґочемський — гравер

Примітки 

Прізвища
Польські прізвища